Яворово — имя собственное; название населённых пунктов:

Болгария 

Яворово — село в Кырджалийской области, входит в общину Черноочене.
Яворово — село в Старозагорской области, входит в общину Чирпан.

Украина 

Яворово — с 1945 по 1991 г. название села Есень в Ужгородском районе Закарпатской области

См. также 
 Яворов (значения)
 Яворовский военный полигон